Deux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Havant:
 HMS Havant (1919), un dragueur de mines de classe Hunt lancé en 1919 et vendu en 1922 à la Thaïlande sous le nom de HTMS Chow Praya. Il a été détruit en 1971
 HMS Havant (H32), un destroyer de classe  H lancé en 1939 pour la marine brésilienne sous le nom de Javary mais acheté avant son achèvement et renommé. Il a été coulé en 1940

Nom de bateau de la Royal Navy